Die Ligue 1 2017/18  war die 52. Auflage der Fußballmeisterschaft in Guinea. Meister wurde der Horoya AC, der seit 2014/15 viermal in Folge den Titel gewinnen konnte und nun mit dem Hafia FC mit 16 Titeln den Rekord teilen. Absteigen mussten der Milo FC aus Kankan und der Atlético Coléah aus Conakry. Sie wurden ersetzt durch die Vereine Santoba FC Conakry und den Club Olympique de Coyah.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Abschlusstabelle bei RSSSF.com

Fußballwettbewerb in Guinea
Fußballsaison 2017/18